Мировая лига водного поло среди женщин 2007 — 4-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 29 мая по 17 июня, а суперфинал с 4 по 8 июля в городе Монреаль (Канада). Победителем турнира в третий раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Америка

Азия/Океания

Европа

Суперфинал

Групповой раунд

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) : Кейт Джинтер

Лучший вратарь : Виктория Браун

Лучший бомбардир : Бланка Гил (36 голов)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2007 год в водном поло